Суперкубок Угорщини з футболу 1993  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня 1993 року між чемпіоном Угорщини клубом Кішпешт-Гонвед та володарем кубка Угорщини клубом Ференцварош.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на magyarfutball 
 Матч на rsssf 

1993
Угорщина
Серпень 1993
1993 в угорському спорті